Monterey Park (Kalifornia)
 Monterey Park (Nowy Meksyk)
 Monterey Park (Kanada)